Honda (,  eller ) är ett japanskt familjenamn med betydelserna "rotfält", "rot många" respektive "hedersfält".

Personer med efternamnet
Personer utan angiven nationalitet är från Japan.

Harumi Honda (född 1963), tävlingscyklist, världsmästare i keirin
Hiroshi Honda (1910–1970), konstnär född och verksam i USA, utbildad i Japan
Ishiro Honda (1911–1993), filmregissör, bl.a. Godzilla-filmer, King Kong på skräckens ö och Ran (med Kurosawa)
Katsuichi Honda (född 1932), journalist som har skrivit om japanska övergrepp under andra världskriget
Kazuhiro Honda (född 1972), badmintonspelare
Keiji Honda, datorspelsutvecklare inom Square Enix
Keisuke Honda, fotbollsspelare i CF Pachuca
Kotaro Honda (1870–1954), uppfinnare och prisad forskare inom metallurgi
Kumataro Honda (1874–1948), diplomat
Masaji Honda (1897–1984), botaniker, professor vid Tokyos universitet, auktorsbeteckning "Honda"
Mike Honda (född 1941), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien
Minako Honda artistnamn för Minako Kudo, (1967-2005), sångerska
Minoru Honda (1913–1990), amatörastronom, upptäckare av kometen 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková och bl.a. 11 andra kometer
Risa Honda (född 1971), popsångerska
Ruru Honda (född 1976), popsångerska av kinesiskt ursprung
Soichiro Honda (1906–1991), grundaren av Honda Motor Company
Tadakatsu Honda (Honda Heihachirō) (1548–1610), samuraigeneral
Tadashi Honda (född 1951), tävlingssimmare
Taira Honda (1932–1975), matematiker inom talteori, bevisade Honda–Tates sats
Takeshi Honda (född 1981), konståkare 
Takeshi Honda, regissör inom anime, animatör och designer av animerade figurer
Toshiyuki Honda (född 1951), jazzmusiker och kompositör
Yoko Honda (född 1983), röstaktris
Yuichi Honda (född 1984), basebollspelare
Yuka Honda (född 1961), musiker på ett flertal instrument, inom elektronisk och experimentell musik, bosatt i USA
Yuki Honda (född 1991), fotbollsspelare

Källor 

Japanska efternamn